Spence steht für:
 Spence (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Spence ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spence (Georgia)
 Spence (Kalifornien)
 Spence (Kansas)
 Spence (Maryland)

geografischer Objekte:
 Spence Harbour, Bucht an der Ostküste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln

Siehe auch:
 Spencer
 Spens